Apodopsyllus är ett släkte av kräftdjur. Apodopsyllus ingår i familjen Paramesochridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Apodopsyllus